Jean Aymé – attore francese
 Marcel Aymé – scrittore francese
 Paul Aymé – tennista francese